Тога́ев — чувашская фамилия.

 Тогаев, Анатолий Николаевич (1884—1976) — чувашский композитор.
 Тогаев, Роман Геннадьевич (род. 1929) — советский и российский спортсмен, организатор спорта, тренер.

.